«Can’t Help Thinking About Me» — песня Дэвида Боуи, выпущенная как сингл под именем David Bowie & the Lower Third в 1966 году. Он был первым синглом, выпущенным после того, как Дэвид Джонс изменил своё имя. Сингл был первой записью Боуи, выпущенной в США.

Список композиций 
Слова и музыка Дэвида Боуи.
 «Can’t Help Thinking About Me» — 2:47
 «And I Say to Myself» — 2:29

Участники записи 
 Дэвид Боуи — вокал
 Деннис Тейлор — гитара
 Грэхам Ривенс — бас-гитара
 Фил Ланкастер — барабаны
 Тони Хатч — продюсер

Концертные версии 
 Боуи неожиданно исполнил эту песню в VH1 Storytellers в 1999 году — впервые за более чем 30 лет.

Другие релизы 
 В сентябре 1972 года лейбл Pye Records выпустил мини-альбом, содержащий четыре трека, одним из которых стал «Can’t Help Thinking About Me». Переиздание было попыткой заработать на популярности, недавно обретённой Дэвидом Боуи. Оно не попало в чарты, но стало подарком для коллекционеров. Оно вышло в конверте с надписью «Для коллекционера — ранний Дэвид Боуи».
 В сентябре 1972 года Pye Records также выпустил этот сингл в Испании, но на второй стороне этой версии была песня «I Dig Everything».
 Песня также появилась на следующих сборниках:
 Don’t Be Fooled by the Name (Япония)
 The Collection (1985)
 1966 (1988)
 Introspective (1990)
 Early On (1964-1966) (1991)
 I Dig Everything EP (1999)

Кавер-версии 
 The Great Imposters — Dollars in Drag: A Tribute to David Bowie
 Davy Jones' Mannish Ideals — Only Bowie (1995)
 Purple Hearts — Beat That!

Примечания

Литература 
 David Buckley (1999), Strange Fascination — David Bowie: The Definitive Story, p. 30 and 50.

Синглы 1966 года
Песни Дэвида Боуи